Miroslav est un terme pouvant désigner:

, prénom masculin slave
Miroslav, roi de Croatie de 945 à 949
Miroslav, ville tchèque de la Moravie-du-Sud
, clipper austro-hongrois

Voir aussi